El término música ligera puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la música ligera, cierto tipo de música popular;
 «Música Ligera» versión de «Musica Leggerissima» de la cantante esteoponesa Ana Mena en 2021.
 a «De música ligera», canción del grupo de rock argentino Soda Stereo.